Wyneken ist der Familienname folgender Personen:

 Alexander Wyneken (1848–1939), deutscher Journalist und Zeitungsverleger
 Carl Johann Conrad Wyneken (1763–1825), deutscher lutherischer Pastor, Superintendent und Konsistorialrat
 Christian Wyneken (1783–1853), deutscher Generalleutnant
 Christoph Wyneken (* 1941), deutscher Dirigent
 Ernst Friedrich Wyneken (1840–1905), deutscher evangelischer Geistlicher und Schriftsteller

 Gustav Wyneken (1875–1964), deutscher Pädagoge
 Ludwig Wyneken (1802–1887), deutscher Richter und Politiker
 Otto Wyneken (1854–1924), deutscher Generalleutnant 
 Wulff Wyneken (1898–1966), Geburtsname von Erich Einegg, deutscher Pianist, Komponist und Textdichter

Zudem existierte 1860–1879 in St. Petersburg das Privatbankhaus Wyneken & Co., gegründet durch den Freiherrn Georg von Wyneken (1834–1879), das unter anderem enge Verbindungen zum Berliner Bankhaus Mendelssohn & Co. sowie zu den Rothschilds und zu Baring Brothers unterhielt.

Siehe auch:
 Wynecken
 Wienecke